Bairon-Mont-Dieu est une ancienne commune française dont la vallée de la section Bairon, a été engloutie sous le lac de Bairon lors de la création de ce dernier.
 Bairon-et-ses-Environs, commune française née de la fusion, le , des 3 communes de Le Chesne (Ardennes), Louvergny et Les Alleux.
 le Bairon est une rivière du département des Ardennes
 le Lac de Bairon est un réservoir artificiel qui alimente le Canal des Ardennes.

Variante graphique de la dénomination 
L'on trouve, dans des documents du XVIII siècles la variante Bairou, pour Bairon :

Références 

Homonymie de toponyme